Saraceni ima više značenja:
 Saraceni
 Saraceni, Caserta
 Saraceni, Lecce
 Saracens, ragbi klub